Леонид Дмитриевич Калинин:
* Калинин, Леонид Дмитриевич (род. 1936) — советский металлург, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Калинин, Леонид Дмитриевич (род. 1968) — протоиерей Русской православной церкви, скульптор.